Alegria

Pessoas
Ana Marta Contente
José de Campos Contente
Maria Elisa Rogado Contente Domingues

Localidades

Contente (Coronel Fabriciano)

Desambiguação